Polygonia vau-album är en fjärilsart som beskrevs av Denis och Ignaz Schiffermüller 1775. Polygonia vau-album ingår i släktet Polygonia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
vau-album